

Веджфілд — переписна місцевість, штат Флорида
 Веджфілд — переписна місцевість, штат Південна Кароліна
 Веджфілд — переписна місцевість, штат Південна Кароліна